Berta Scharrer (1906-1995), scientifique américaine
 Heinrich Scharrer (1828-1906), botaniste et architecte-paysagiste allemand ;
 Irene Scharrer (1888-1971), pianiste britannique.